Leyraud est un patronyme porté notamment par :

 André Leyraud (1786-1865), homme politique français ;
 Jean-Louis Leyraud (1951-), pilote de rallye néo-calédonien.